Lightning bolt puede referirse a:

 Lightning Bolt (banda), banda de rock.
 Lightning Bolt (álbum de Lightning Bolt), álbum debut de la bnda anterior.
 Lightning Bolt (álbum de Pearl Jam), álbum de Pearl Jam de 2013.
 Lightning Bolt (canción), una canción de 2012 de Jake Bugg.
 Lightning Bolt (película), una película de 1965.